Царёк:
 Царёк — властитель небольшого (маленького) царства.
 Царёк, разговорное, пренебрежительное — руководитель сравнительно малочисленного коллектива, якобы в нём безраздельный правитель. 
 Царёк — лучепёрая рыба семейства центрарховых отряда окунеобразных (лат. Lepomis gibbosus).